Дэвидс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дэвидс, Анри (1873—1950) — британский фехтовальщик.
 Дэвидс, Лэнс (род. 1985) — южноафриканский футболист, полузащитник клуба «Аякс» (Кейптаун) и сборной ЮАР.
 Рис-Дэвидс, Томас Уильям (1843—1922) — английский востоковед и буддолог.

См. также 
 Сент-Дейвидс — город на юго-западе Уэльса, в графстве Пембрукшир.